Las siglas R.D.F. hacen referencia a varios artículos:

 Resource Description Framework, Marco de Descripción de Recursos, un lenguaje de descripción del W3C
 Radio Direction Finder, Búsqueda por RadioDirección: sistema de detección electrónica de largo alcance más tarde denominado radar.
Radial Distribution Function, Función de Distribución Radial: describe en media como están distribuidos radialmente unos átomos alrededor de otros en un sistema.

Siglas